Gerhard Buurman ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Hermann Buurman (1904–1987), deutscher Pädagoge 
 Gerhard M. Buurman (* 1961), deutscher Designer